Agrarische Unie "Aleksandur Stamboeliski"
 Agrarische Unie (Nationale Agrarische Industrie- en Handelsmaatschappij)